Linea Sul – linea della metropolitana di Fortaleza, in Brasile
Linea Sul – linea della metropolitana di Recife, in Brasile